Udenhausen kan syfta på följande platser:

Tyskland 

 Udenhausen, Grebenstein – ort i Grebenstein, Hessen, Regierungsbezirk Kassel, 
 Udenhausen, Boppard – ort i Boppard, Rheinland-Pfalz,